Europeiska cupvinnarcupen 1989/1990 vanns av Sampdoria, Italien som i finalen slog Anderlecht, Belgien med 2-0 på Nya Ullevi i Göteborg i Sverige den 9 maj 1990.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Säsongen 1989/1990 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1990 i Europa
1991 i Europa
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989/1990